Свистуха — название населённых пунктов в России:

 Свистуха — посёлок в Дмитровском районе Московской области, городское поселение Дмитров.
 Свистуха — деревня в Дмитровском районе Московской области, сельское поселение Габовское.
 Свистуха — посёлок в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Свистуха — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.